Irmtrud ist der Name folgender Personen:
 Irmtrud von Burgund (1060–1105)
 Irmtrud von Köln (Erminthrudis; † im 13. Jahrhundert), Klostergründerin
 Irmtrud von Luxemburg (* um 997; † 1057)
 Irmtrud von Millendonk († im 13. Jahrhundert), Äbtissin in Dietkirchen
 Irmtrud von der Wetterau (auch: Irmintrud; * 972)

Siehe auch:
 Irmgard
 Irmentrud